Michaël Boumendil, designer sonore français
 Elissa Rhaïs, pseudonyme de Rosine Boumendil, écrivaine, auteure de romans et de nouvelles
 Marcel Daxely de son vrai nom Marcel Joseph Boumendil, acteur français